Cyaegharctus kitamurai — вид тихоходок, единственный в составе монотипического рода Cyaegharctus из класса гетеротардиграды.

Этимология 
Название рода Cyaegharctus происходит от двух слов: Cyäegha (божество тьмы и пещер в цикле «Мифы Ктулху» из рассказа Эдди Бертина «Darkness, My Name Is», 1976) и arctus (латинизированное греческое слово, означающее «медведь»).
Видовое название C. kitamurai дано в честь профессора Dr. Akihisa Kitamura (Shizuoka University), который изучал пещеру Daidokutsu (e.g. Kitamura et al. 2007), где была найдена типовая серия.

Распространение 
Япония. Найден в морской подводной пещере Daidokutsu у острова Иэдзима, Окинавские острова, архипелага Рюкю.

Описание 
Длина тела 0,2 мм, ширина 0,1 мм. Отличается от всех других Styraconyxidae по карманным органам (предполагаемым сенсорным структурам) на всех ногах в дополнение к обычным сенсорным органам ног. Четыре пары ног, каждая нога оканчивается четырьмя пальцами с коготками. Сочетание других признаков, таких как дорсовентрально сплющенное тело, яйцевидные первичные клавы (булавовидные выступы на голове), конические вторичные клавы, большой концевой анус, внутренние пальцы с проксимальными подушечками и стебельками, внешние пальцы с развитыми стебельками и все пальцы с трехконечными когтями у взрослых самок, поддерживает выделение нового рода и вида.

Примечания

Литература 
 D’Addabbo Gallo M, Grimaldi de Zio S, Morone de Lucia MR (1984) Styraconyx testudo n. sp., a new Styraconyxinae of the Mediterranean Sea (Arthrotardigrada: Halechiniscidae). Oebalia 10: 95—103.
 Fontoura P, Bartels PJ, Jørgensen A, Kristensen RM, Hansen JG (2017) A dichotomous key to the genera of the Marine Heterotardigrades (Tardigrada). Zootaxa 4294(1): 1—45. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4294.1.1
 Guidetti R, Bertolani R (2005) Tardigrade taxonomy: an updated check list of the taxa and a list of characters for their identification. Zootaxa 845: 1—46. https://doi.org/10.11646/zootaxa.845.1.1
 Kristensen RM, Renaud-Mornant J (1983) Existence d’arthrotardigrades semi-benthiques de genres nouveaux de la sousfamille des Styraconyxinae subfam. nov. Cahiers de Biologie Marine 24: 337—353.

Ссылки 
 Actual checklist of Tardigrada species (Degma P, Bertolani R, Guidetti R (2019), 48 pp.)
Тихоходки
Фауна Азии
Животные, описанные в 2020 году
Эндемики Японии
Монотипические роды животных